Gyel Lhakhang (tib. rgyal lha khang) bezeichnet:

 Gyel Lhakhang (Kloster), ein Kloster in Phenyül
 Gyel Lhakhang (Moschee), eine Moschee in Lhasa